Древната римска система от мерки е основана на гръцката система, но има и египетско влияние. Мерните единици са общо взето добре документирани.

Мерки за дължина

Мерки за повърхност

Мерки за обем

Мерки за течности

Мерки за обем

Мерки за тегло

Време 
Юлианският календар е въведен през 45 пр.н.е. и замествен по-ранния римски календар. В Юлианския календар, също както и при Грегорианския годината има 365 дни и високосната година е с 366 дни. Разликата е била в това, кои години са високосните. В Юлианския всяка четвърта година е високосна. Грегорианският използва по-сложен алгоритъм за да определи приблизителната дължина на слънчевата година.

Култура на Древен Рим
Единици за площ

Единици за маса
Единици за дължина